Кубок Европы по баскетболу 2015/2016, также известный как Еврокубок 2015/2016, — 14-й розыгрыш второго по значимости международного европейского турнира Европы среди мужских профессиональных баскетбольных команд.

Формат 
Как и в прошлом сезоне, в регулярном сезоне примут участие 36 команд, которые будут поделены на две конференции.

Регулярный сезон состоит из шести групп по шесть команд в каждой. Четыре лучшие команды из каждой группы попадают в Last-32 вместе с восемью командами, не попавшими в Top-16 Евролиги 2015/2016. На этой стадии 32 команды будут поделены на восемь групп по четыре команды в каждой, из которых по две лучшие команды выйдут в плей-офф.

На этой стадии все раунды, включая финал, будут состоять из двух матчей. Победитель получит право участвовать в Евролиге 2016/2017.

Участники 
6 мая 2015 года Евролига объявила распределение клубов. Окончательный состав участников турнира будет опубликован Евролигой 8 июля 2015 года. Эта таблица может изменяться по мере вручения «уайлд-кард» Евролиги.

В скобках указано место, которое команда заняла в своём национальном чемпионате в сезоне 2014/2015 по результатам плей-офф.
Примечания
WC:  Девять клубов получили «уайлд-кард».
FIBA:  «Спиру Шарлеруа», «Автодор» и «Сольноки Олай» заменили ВЭФ, «Туров» и «Ювентус», которые не смогли завершить свою регистрацию на турнир и будут участвовать в Кубке ФИБА Европа 2015/2016. «Ольденбург» и «Ризен Людвигсбург» заменили «Нимбурк» и «Остенде», которые не смогли завершить свою регистрацию на турнир после жеребьёвки Кубка Европы и будут участвовать в Кубке ФИБА Европа 2015/2016.

Жеребьёвка 
Команды будут поделены по географическому признаку на две конференции по 18 команд и 3 группы в каждой. В каждой конференции команды будут поделены на 6 корзин по 3 команды в каждой в соответствии с клубным рейтингом, основанном на их выступлении в европейских турнирах в течение трёхлетнего периода.

По возможности, две команды из одной страны не могут попасть в одну группу в регулярном сезоне. Страны, которые совместно участвуют в Адриатической лиге, в интересах жеребьёвки считаются одной страной.

Конференция 1

Конференция 2

Регулярный сезон 

В каждой группе команды играют друг с другом дома и в гостях по круговой системе. Игровыми днями будут 13-14 октября, 20-21 октября, 27-28 октября, 3-4 ноября, 10-11 ноября, 17-18 ноября, 24-25 ноября, 1-2 декабря, 8-9 декабря и 15-16 декабря 2015.

Четыре лучшие команды в каждой группе выйдут в Last 32, а две худшие покинут турнир.

В регулярном сезоне всего будет представлено 14 стран. «Рейер Венеция», «Аквила», «Бриндизи», «Автодор», «Трабзонспор», АЕК (Афины) и «Стяуа» дебютируют в регулярном сезоне.

Конференция 1

Группа A 

|}

Группа B 

|}

Группа C 

|}

Конференция 2

Группа D 

|}

Группа E 

|}

Группа F 

|}

Топ-32 
В каждой группе команды играют друг с другом дома и в гостях по круговой системе. Игровыми днями будут 5-6 января, 12-13 января, 19-20 января октября, 26-27 января, 2-3 февраля и 9-10 февраля 2015 года.

Две лучшие команды в каждой группе выйдут в плей-офф, а две худшие покинут турнир.

Группа G 

|}

Группа H 

|}

Группа I 

|}

Группа J 

|}

Группа K 

|}

Группа L 

|}

Группа M 

|}

Группа N 

|}

Плей-офф

См. также 
 Евролига 2015/2016
 Кубок ФИБА Европа 2015/2016

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Кубка Европы

Кубок Европы по баскетболу 2015/2016
Кубок Европы по баскетболу